Списък с епизодите на Луна, сериал, излъчващ се по Дисни Ченъл България. Премиерата му в Латинска Америка е на 14 март 2016, а в България е на 16 май 2016 от 18 часа с дублаж.

Епизоди 
<onlyinclude>

Сезон 1 
Първият сезон съдържа 2 части. Първата част е епизодите 1 – 40 и е озаглавен „Soy Libre, Soy Yo, Soy Luna“ (на български „Свободна съм, Аз съм си аз, Аз съм Луна“), а втората част е озаглавена „Sentimientos Encontrados“ (на български „Чувствата се разкриват“) – епизоди 41-80.

Източници 

Списъци с епизоди на комедийно-драматични сериали